Ма́нго:

Биология 
 Манго () — род растений семейства Сумаховые.
 манго — плоды растений рода Манго.
 Колибри-манго () — род птиц семейства колибри.
 Колибри-манго () — вид птиц семейства колибри.

Топоним

Населённые пункты 
 Манго () — город в Того.
 Манго — пригород Джамшедпура (Индия).
 Манго () — коммуна в Италии.
 Манго () — статистически обособленная местность в округе Хилсборо, штат Флорида, США.

Водоёмы 
 Манго () — озеро во Флориде (США).
 Манго — река в Новой Зеландии.

Другие географические объекты 
 Манго — национальный парк на юго-западе Нового Южного Уэльса (Австралия).
 Манго () — остров на Фиджи.

Персоналии

Имя 
 Манго (  из  «дорогой, любимый») — шотландское и английское личное имя кельтского происхождения.
 Парк Манго (1835—1904) — шотландский игрок в гольф.

Фамилия 
 Манго Джузеппе (; 1954—2014) — итальянский певец, музыкант и поэт.
 Манго Корнелия — российская певица.
 Манго Сирил (; род. 1928) — британский византинист.
 Манго Сьюзан () — американский биолог.
 Манго Эндрю (; род. 1926) — британский писатель.

Организации 
 Манго — сеть универсамов в России.
 Манго-Манго — советская/российская музыкальная группа.
 Манго телеком — российский оператор VoIP

См. также 
 Манг
 Манго (ОБПС)
 
 Мангольд
 Мангостан
 
 
 Mango